Flavio Delbono – politico ed economista italiano
 Pippo Delbono – attore teatrale e regista teatrale italiano